Fila Brazillia — электронный проект из Йоркшира (Северо-Восточная Англия). Основан в 1990 году Стивом Кобби и Дэвидом МакШерри. Играл в стиле эмбиент, фанк, даб, даунтемпо. За время существования проекта музыканты выпустили 9 полноформатных альбомов и более 70 ремиксов на произведения других групп, в том числе Black Uhuru, Busta Rhymes, DJ Food, Lamb, Radiohead, The Orb.

После выхода сборника Retrospective в 2006 году Кобби и Макшерри объявили об окончании сотрудничества.

Дискография 
 Old Codes New Chaos (1994)
 Maim That Tune (1995)
 Mess (1996)
 Black Market Gardening (1996)
 Luck Be a Weirdo Tonight (1997)
 Power Clown (1998)
 A Touch of Cloth (1999)
 Jump Leads (2002)
 The Life and Times of Phoebus Brumal (2004)
 Dicks (2004)

Ссылки 
 Страница исполнителя на Discogs
 Официальный сайт группы
 
 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2006 году